La Cathédrale diocésaine de l'Annonciation patriarcat de Kiev (EOU-PK) est une Église orthodoxe à Kharkiv en Ukraine.

Historique 
La première église de l'Annonciation était en bois avec trois dômes et datait de 1655. En 1789 débutait la construction d'une nouvelle église en pierre. ENtre 1836 et 1838 des autels latéraux lui furent adjoints et consacré à Barbe d'Héliopolis et Jean le Soldat
Le bâtiment est de construction néo-byzantine ayant une tour de 80 m avec une horloge. Elle st décorée de fresques semblable à celle de la cathédrale st-Vladimir de Kyiv. Elle fut consacrée en 1901 et devint la cathédrale du diocèse à la place de la Cathédrale de la Dormition de Kharkiv.

Elle accueille le corps de Athanase III de Constantinople, de l'évêque Meletius (Leontovich).

Elle est inscrite au Registre national des monuments d'Ukraine sous le numéro : 63-101-2532.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Religion en Ukraine,
 Registre national des monuments d'Ukraine.

Liens externes 

Église orthodoxe ukrainienne (patriarcat de Moscou)
Patrimoine classé d'Ukraine
Kharkiv